Petr Domin (né le ) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || HC Karlovy Vary U18 || Czech U18 || 48 || 24 || 26 || 50 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || HC Vsetin U18 || Czech U18 || 1 || 2 || 4 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || HC Karlovy Vary U20 || Czech U20 || 38 || 6 || 10 || 16 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1999-2000 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || HC Klasterec nad Ohri || 2. Liga || 2 || 1 || 0 || 1 || 25 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2000-2001 || HC Karlovy Vary U20 || Czech U20 || 23 || 8 || 9 || 17 || 106 || 7 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2000-2001 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2001-2002 || HC Karlovy Vary U20 || Czech U20 || 23 || 6 || 14 || 20 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga  || 19 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || HC Banik Sokolov || 2. Liga || 3 || 3 || 1 || 4 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2002-2003 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga   || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || BK Mladá Boleslav || 1. Liga || 19 || 0 || 6 || 6 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || BK Hradec Králové || 1. Liga || 9 || 1 || 6 || 7 || 8 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2003-2004 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || BK Hradec Králové || 1.liga || 40 || 9 || 17 || 26 || 54 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2003-2004 || HC Klasterec nad Ohri || 1.liga || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2004-2005 || BK Hradec Králové || 1.liga || 43 || 2 || 8 || 10 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || BK Hradec Králové || 1.liga || 45 || 7 || 7 || 14 || 30 || 9 || 2 || 2 || 4 || 2 
|-
| 2006-2007 || BK Hradec Králové || 1.liga || 38 || 9 || 13 || 22 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HC Chrudim || 2.liga || 9 || 3 || 1 || 4 || 8 || 12 || 6 || 0 || 6 || 30 
|-
| 2007-2008 || BK Hradec Králové || 1.liga || 36 || 18 || 12 || 30 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || KLH Chomutov || 1.liga || 7 || 2 || 4 || 6 || 4 || 12 || 2 || 10 || 12 || 12
|-
| 2008-2009 || KLH Chomutov || 1.liga || 43 || 7 || 15 || 22 || 38 || 9 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2009-2010 || KLH Chomutov || 1.liga || 34 || 7 || 5 || 12 || 45 || 18 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
| 2009-2010 || SK Kadan || 1.liga || 8 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Olomouc || 1.liga || 43 || 9 || 11 || 20 || 59 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2011-2012 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 50 || 10 || 9 || 19 || 46 || 12 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2012-2013 || Lions de Compiègne || Division 2 || 16 || 13 || 11 || 24 || 24 || 2 || 2 || 0 || 2 || 6 
|-
| 2013-2014 || Remparts de Tours || Division 2 || 15 || 14 || 15 || 29 || 18 || 8 || 7 || 4 || 11 || 12
|-
| 2014-2015 || Remparts de Tours || Division 1 || 18 || 4 || 10 || 14 || 16 || 3 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Jesenice ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1983
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Jihlava
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du HC Olomouc
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC Hradec Králové